Юхновка  — топоним:

Беларусь 
 Юхновка — деревня, Бегомльский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Юхновка — деревня, Колодищанский сельсовет, Минский район, Минская область

Россия 
 Юхновка — деревня в Архангельской области.